William Quist, född 31 juli 1989 i Nybro, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Almtuna IS i Hockeyallsvenskan.

Quist började sin karriär i Smålands TV-pucklag säsongen 2005/2006. Klubbaddressen var Tingsryds AIF där han spelade i föreningens J18- och J20-lag. 2007 draftades han av Edmonton Oilers i den sjätte omgången, i NHL Entry Draft 2007, 157:e totalt. Han har även representerat Sveriges U18- och U20-landslag.

Åren 2005-2008 spelade Quist i Tingsryd, med undantag av 10 matcher i Linköpings HC:s J18- och J20-lag. Inför säsongen 2008/2009 skrev Quist på för moderklubben Nybro Vikings IF, med vilka han även förlängde kontraktet med två år säsongen 2009/2010. Den 4 maj 2011 meddelade IF Björklöven att klubben skrivit på ett ettårskontrakt med Quist inför säsongen 2011/2012. Ett kontrakt som sedan förlängdes med två år. Efter fem säsonger i Björklöven lämnade Quist Umeåklubben och skrev ett tvåårskontrakt med Almtuna IS.

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar

Födda 1989
Levande personer
Män
Personer från Nybro
Spelare i Almtuna IS
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Nybro Vikings
Spelare valda i NHL Entry Draft 2007
Svenska ishockeyspelare